Кальдеро́н () — испанская  и сефардская фамилия. Известные носители:

 Кальдерон Соль, Армандо (1948—2017) — президент Сальвадора (1994—1999).
 Кальдерон Соль де Эскалон, Милена (род. 1945) — сальвадорская правая политическая деятельница, алькальд Санта-Аны.
 Гарсия Кальдерон, Франсиско (1834—1905) — перуанский военный и государственный деятель.
 Кальдерон, Вальтер (род. 1977) — эквадорский футболист.
 Кальдерон, Висенте (1913—1987) — президент ФК «Атлетико Мадрид» (1964—1980, 1982—1987).
 Кальдерон, Габриэль (род. 1960) — аргентинский футболист и тренер.
 Кальдерон, Грасьела (1931—2022) — мексиканский ботаник.
 Кальдерон Гуардия, Рафаэль Анхель (1900—1970) — президент Коста-Рики (1940—1944).
 Кальдерон, Дамарис (род. 1967) — кубинская поэтесса.
 Кальдерон де ла Барка, Педро (1600—1681) — испанский драматург.
 Кальдерон, Джордж (1868—1915) — английский драматург и литературовед.
 Кальдерон Диас, Росир (род. 1984) — кубинская волейболистка.
 Кальдерон, Диего (род. 1986) — эквадорский футболист.
 Кальдерон, Иван (род. 1975) — пуэрто-риканский боксёр-профессионал.
 Кальдерон, Кель (род. 1991) — чилийская актриса, певица и модель.
 Кальдерон, Кристина (1928—2022) — последний чистокровный представитель индейского народа яганы, а также последний носитель яганского языка.
 Кальдерон, Летисия (род. 1968) — мексиканская актриса.
 Кальдерон, Луис Фелипе (1952—2009) — кубинский волейболист и волейбольный тренер.
 Кальдерон, Мария (1605—1678) — испанская актриса, любовница короля Испании Филиппа IV.
 Кальдерон, Мерседес (род. 1965) — кубинская волейболистка.
 Кальдерон, Нестор (род. 1989) — мексиканский футболист.
 Кальдерон, Пол (род. 1959) — американский актёр.
 Кальдерон, Рамон (род. 1951) — президент ФК «Реал Мадрид» (2006—2009).
 Кальдерон, Серапио (1843—1922) — перуанский политик, в 1904 году президент Перу.
 Кальдерон, Серафин Эстебанес (1801—1867) — испанский писатель.
 Кальдерон, Татьяна (род. 1993) — колумбийская автогонщица.
 Кальдерон, Тего (род. 1972) — пуэрто-риканский реггетон-исполнитель и актёр.
 Кальдерон, Фелипе (род. 1962) — президент Мексики (2006—2012).
 Кальдерон, Филипп-Гермогенес (1833—1898) — английский живописец-жанрист.
 Кальдерон Фурнье, Рафаэль Анхель (род. 1949) — сын Рафаэля Анхеля Кальдерона Гуардия, президент Коста-Рики (1990—1994).
 
 Кальдерон, Эдильберто (род. 1940) — колумбийский художник.

Двойная фамилия 
 Ариас Кальдерон, Рикардо (1933—2017) — панамский политик, государственный деятель.
 Кабальеро Кальдерон, Эдуарде (1910—1993) — колумбийский писатель.